John Tana est un chanteur néerlandais (de son vrai nom Seth Verhaegen). Sa musique est composée de reprises françaises avec ses propres paroles parodiques chantées en Maastrichtois francisé. Le nom de scène est une contraction de Tony Montana et Johnny Blenco, chanteur folk de Maastricht.

Origine 
Seth Verhaegen a suivi une formation audiovisuelle à l'Arcus College à Heerlen.  Il a aidé son condisciple Benjamin Peeters à faire des parodies d'artistes musicaux bien connus sur Youtube . Avec une parodie de Shape of You d' Ed Sheeran, ils ont atteint le top 3 des vidéos les plus vues de 2017 aux Pays-Bas. Début 2022, Verhaeghen lance son compte John Tana sur Youtube.

Biographie fictive
Le personnage fictif John Tana aurait grandi dans un quartier peu recommandable de Marseille où il faisait de la musique depuis son plus jeune âge. En 1989, il aurait commencé sa carrière musicale à Maastricht, mais ce n'est qu'en 2022 que le chanteur a finalement commencé à avoir du succès. Tana est généralement vêtu d'un costume blanc avec un nœud papillon noir et il porte toujours des lunettes de soleil aviateur. Il se produit souvent avec une cigarette à la main. Francophile, il a vocation à devenir le nouveau chansonnier de Maastricht, une figure musicale dont, selon lui, les citadins ont besoin. Sa musique utilise des reprises françaises telles que Joe Dassin, Gérard Lenorman et Patrick Bruel . Son chant est en Maastrichtois, le dialecte néerlandais de la ville de Maastricht fortement influencé par le français, avec un fort ton français.

Liens externes    
 

Chanteur néerlandais